Сук-Ахрас:

 Сук-Ахрас — город на северо-востоке Алжира.
 Сук-Ахрас — провинция (вилайя) в северо-восточной части Алжира.